Óvár, Kolozsvár legrégebbi része
 Óvár, község Szlovákiában, szlovákul Olováry
 Óvár (Mátra), 
 Óvár (Mátrakeresztes)
 Óvár (Mátramindszent)
 Óvár, a Tihanyi-félszigetet határoló hegygerinc, rajta vaskori földsánc-maradvánnyal